

Geografia

Bystrá – comune del distretto di Pelhřimov

Bystrá – comune del distretto di Brezno 
 Bystrá – comune del distretto di Stropkov 
 Bystrá – picco dei Tatra Occidentali

Pagine correlate 
 Bystra